ADC kan syfta på:

 ACD – ett kontaktdon för skärmanslutning Apple Inc. använde sig av tidigare, se Apple Display Connector
 ADC – analog-to-digital converter, se A/D-omvandlare
 ADC – en organisation, se American Deserters Committee
 ADC-aircraft – ett brittiskt företag
 ADC Airlines – ett flygbolag